Гонконг принимал участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 2 женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года
2000-е годы в Гонконге